Герт:
 Герт Сибанде — район провинции Мпумаланга (ЮАР).

Персоналии 
 Герт, Илья Гидеонович (1895—1939) — советский разведчик, главный резидент в Маньчжурии.
 Герт, Матиас — датский футболист, атакующий полузащитник, выступающий за копенгагенский «Брондбю».
 Герт, Юрий Михайлович (1931—2003) — писатель и журналист.